Organització Comunista Voltaica, partit polític històric de Burkina Faso
 Circuit obert (del seu nom en anglès Open-Circuit Voltage), diferència de potencial entre els dos terminals d'un aparell quan no estan connectats
 Vacuna oral del còlera (del seu nom en anglès Oral Cholera Vaccine), vacuna contra el còlera, d'administració per via oral